Schnitte ist

Österreichisches Deutsch für:

 eine Scheibe Brot
 eine Waffel im Allgemeinen
 Manner-Schnitte im Speziellen
 eine Mehlspeise, z. B. Cremeschnitte, Topfenschnitte
Tortenstück einer rechteckigen Torte
 

Nordostdeutscher bzw. Berliner Dialekt für:

 eine andere Bezeichnung für ein Butterbrot

Schnitte steht des Weiteren für:

 die Mehrzahl von Schnitt
 Schnittbrot, in Scheiben abgepacktes Brot
 Schnittbohne, u. a. auch Gartenbohne oder Grüne Bohne genannt
 umgangssprachlich: eine attraktive (meist weibliche) Person

Siehe auch: